«Баффи — истребительница вампиров: Просачивающийся хаос» () — видео-игра 2003 года, четвёртая в серии игр по мотивам успешного мистического телесериала «Баффи — истребительница вампиров». Первая многоплатформенная игра во всей франшизе, а также первая, в который игрок может управлять не только Баффи Саммерс, но и другими персонажами.

Сюжет 
Баффи Саммерс узнаёт, что Итан Рейн как-то связан с Изначальным злом, проявляющим чересчур большую активность в Саннидэйле. Баффи и её друзья пытаются помещать ордам вампиром, зомби и прочей нежити повергнуть мир во тьму. Герои оказываются в различных реальностях, где встречают старых и новых друзей и врагов.

Связь с сериалом 
Действие игры происходит во время 5 сезона телевизионного шоу. Судя по диалогам, события происходят уже после смерти Джойс Саммерс, но до того, как Глори сводит с ума Тару. Кроме того, Спайк относится к Баффи и её друзьям более или менее дружелюбно.

В игре есть много отсылок к событиям обоих сериалов, в частности заключение Фэйт в тюрьме и прошлое Джайлза, известного как Потрошитель. В игре появляются персонажи сериала — марионетка Сид, демон Какистос, и Аня, а точнее Аньянка — демон мести.

Роли озвучивали 
 Жизель Лорен — Баффи Саммерс / Аня Дженкинс
 Николас Брендон — Ксандер Харрис
 Кэри Вуэр — Уиллоу Розенберг
 Энтони Стюарт Хэд — Руперт Джайлз
 Эмбер Бэнсон — Тара Маклэй
 Джеймс Марстерс — Спайк
 Элайза Душку — Фэйт Лахэйн
 Джереми Робертс — Какистос
 Робин Сакс — Итан Рейн / Изначальное Зло
 Том Вайнер — Марионетка Сид
 Карен Страссмэн — Кассандра Рейн
 Джосс Уэдон — Озвучил сам себя
 Даниэль Вазинова — Анджела
 Дэйв Витенберг — Вампиры
 Эрик Брэдли — Вампиры, дополнительные голоса

А также: Том Бордон, Дженна Макари, Дэйв Маррухо и Эрика Робледо.

Уровни 
Всего в игре 12 уровней:

 Магическая шкатулка ()
 Кладбище ()
 Фабрика ()
 Магическая шкатулка ()
 Пригород Саннидэйла ()
 Городская больница ()
 Школа ()
 Старый карьер ()
 Инициатива ()
 Торговый центр ()
 Городской зоопарк ()
 Логово Изначального ()

Продукция по игре 
Издательство Dark Horse опубликовало одноименный комикс-приквел к игре, в котором Баффи с друзьями сталкиваются с вампирами семьи Горч (комикс подтверждает, что действие происходит во время 5 сезона), а границы между мирами стёрлись, позволяя их обитателям свободно перемещаться из одной реальности в другую. Авторами комикса стали сценаристы игры — Кристофер Голден () и Том Снигоски ().

Кроме того Джеймс Мур () написал роман-адаптацию по сюжету игры.

Оценки 

Версия для Gamecube получила положительные отзывы от критиков. Остальные версии были хорошо восприняты, но получили немного ниже оценки.

Примечания

Ссылки 
 Игра на сайте Eurocom
 Review of Игра на сайте GameSpy.com
 Гид по прохождению игры

Компьютерные игры 2003 года
Аркады
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Баффи — истребительница вампиров
Компьютерные игры, разработанные Eurocom